Ce terme peut se référer à :

Nom de famille

Prénom 
 
 Armitage Robinson

Toponymes

Royaume-Uni
, village de Staffordshire, en Angleterre.
Antarctique
Cap Armitage, un cap de l'Île Ross, en Antarctique.
Canada
 Armitage, une communauté maintenant devenu un secteur de  Newmarket (Ontario), Canada.
Rivière Armitage, un affluent du lac Chibougamau, dans Chibougamau, en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
États-Unis
 Armitage (Schriever, Louisiane), un immeuble de Louisiane, aux États-Unis
 Avenue Armitage (Chicago), une artère routière du sens Est-Ouest dans Chicago, Illinois, États-Unis
 Armitage (CTA), une station de train dans la ville de Chicago desservant l'avenue Armitage.

Autres 

 Armitage (CTA)
 Armitage III, une série de films d'animation.
 Armitage, un logiciel d'exploit.

Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin